Појам Баби може да се односи на:
 Баби (острво), острво Индонезије
 Баби (митологија), божанство из египатске митологије
 Баби (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Баби (Француска), је насељено место у Француској у региону Париски регион, у департману Сена и Марна
 Сорин Баби, румунски стрелац